

Carriera

Calciatore
Cresciuto nelle giovanili del Porto, debuttò in prima squadra nel 1964, per poi giocare nell'Academica (1965-69). Nel 1969 passò al  e nel 1975 andò a giocare nel Belenenses, club con cui terminò la carriera da calciatore tre anni dopo, nel 1978.

Allenatore
Da allenatore è ricordato per aver allenato il Porto negli anni '80, anni in cui, oltre alle vittorie in campo nazionale, è ricordato per la vittoria della Coppa dei Campioni 1986-1987. Successivamente ha allenato il  tra il 1989 e il 1991 e tra il 1996 e il 1997, la  al  e il .

A livello di club ha allenato varie squadre, tra cui Porto, Paris Saint-Germain, vincendo una Coppa di Francia nel 1993 e il Campionato francese 1993-1994, Benfica, Tenerife e .

Palmarès

Giocatore

Benfica: 1970-1971, 1971-1972, 1972-1973, 1974-1975

Benfica: 1970-1971, 1971-1972

Allenatore

Competizioni nazionali

Porto: 1984-1985, 1985-1986, 1989-1990

Porto: 1990-1991

Porto: 1985

Paris Saint-Germain: 1993-1994

Paris Saint-Germain: 1992-1993

CSKA Mosca: 2004

Competizioni internazionali

Porto: 1986-1987

Altri progetti

Collegamenti esterni
 

Allenatori di calcio campioni d'Europa di club
Calciatori della Nazionale portoghese